Crematogastrini — триба муравьёв из подсемейства Myrmicinae (Formicidae). В узком объеме триба включала около 500 видов в 2 родах (Bolton, 2003, 2014), а в широком — более 2600 видов и 72 рода (Ward et al., 2014).

Распространение 
Всемирное, главным образом в тропиках.

Описание 
Характерно приподнимаемое кверху сердцевидное брюшко. Хельциум (Helcium) сильно увеличенный, равный (или даже более крупный) ширине постпетиоля (Bolton, 2003).

Систематика 
В узком объёме (до 2014 года) включала только 2 рода (Crematogaster и Recurvidris; в России 1 род и около 5 видов). Триба относится к группе Formicoxenine tribe group (Bolton, 2003). В 2014 году сначала были описаны 4 новых рода, Malagidris, Myrmisaraka, Royidris и Vitsika. Затем в ходе молекулярно-филогенетического исследования и полной реклассификации (Ward et al., 2014) всех мирмицин триба Crematogastrini была значительно укрупнена (до 72 родов) за счёт включения в неё нескольких близких триб (Cataulacini, Formicoxenini, Liomyrmecini, Melissotarsini, Meranoplini, Metaponini, Myrmecinini, Paratopulini, Pheidologetonini, Tetramoriini).

Классификация в узком объёме (до 2014) 
 Триба Crematogastrini Smith 1853
 Род Crematogaster Lund, 1831 — около 400 видов.
 Род Malagidris (M. alperti, M. belti, M. dulcis, M. galokoa, M. jugum, M. sofina)
 Род Myrmisaraka (M. brevis, M. producta). В 2016 году синонимизирован с родом Vitsika
 Род Recurvidris Bolton, 1992 — около 10 видов
 =Trigonogaster Forel
 Род Royidris (15 видов, R. admixta, R. depilosa, R. anxietas, R. clarinodis, R. pallida, R. pulchra, R. robertsoni, R. diminuta, R. etiolata, R. gravipuncta, R. longiseta, R. notorthotenes, R. peregrina, R. shuckardi, R. singularis)
 Род Vitsika (14 видов)

Классификация (2015) 
Классификация на основе работы Уорда с соавторами (Ward et al., 2015), в которой объём трибы Crematogastrini Forel, 1893 был значительно увеличен (до 72 родов) за счёт включения в неё нескольких близких триб (Cataulacini, Formicoxenini, Liomyrmecini, Melissotarsini, Meranoplini, Metaponini, Myrmecinini, Paratopulini, Pheidologetonini, Tetramoriini). В 2016 году род Myrmisaraka был синонимизирован с Vitsika

 Acanthomyrmex Emery, 1893
 Adlerzia Forel, 1902
 Ancyridris Wheeler, 1935
 Atopomyrmex André, 1889
 Calyptomyrmex Emery, 1887
 Cardiocondyla Emery, 1869
 Carebara Westwood, 1840
 Cataulacus Smith, 1853
 Crematogaster Lund, 1831
 Cyphoidris Weber, 1952
 Dacatria Rigato, 1994
 Dacetinops Brown & Wilson, 1957
 Dicroaspis Emery, 1908
 Dilobocondyla Santschi, 1910
 Diplomorium Mayr, 1901
 †Enneamerus Mayr, 1868
 †Eocenomyrma Dlussky & Radchenko, 2006
 Eutetramorium Emery, 1899
 Formicoxenus Mayr, 1855
 Formosimyrma Terayama, 2009
 Gauromyrmex Menozzi, 1933
 Gaoligongidris Xu, 2012
 Harpagoxenus Forel, 1893
 Huberia Forel, 1890
 †Hypopomyrmex Emery, 1891
 Indomyrma Brown, 1986
 Kartidris Bolton, 1991
 Lasiomyrma Terayama & Yamane, 2000
 Leptothorax Mayr, 1855
 Liomyrmex Mayr, 1865
 †Lonchomyrmex Mayr, 1867
 Lophomyrmex Emery, 1892
 Lordomyrma Emery, 1897
 Malagidris Bolton & Fisher, 2014
 Mayriella Forel, 1902
 Melissotarsus Emery, 1877
 Meranoplus Smith, 1853
 Metapone Forel, 1911
 Myrmecina Curtis, 1829
 Myrmisaraka Bolton & Fisher, 2014
 Nesomyrmex Wheeler, 1910
 Ocymyrmex Emery, 1886
 †Oxyidris Wilson, 1985
 †Parameranoplus Wheeler, 1915
 Paratopula Wheeler, 1919
 Perissomyrmex Smith, 1947
 Peronomyrmex Viehmeyer, 1922
 Podomyrma Smith, 1859
 Poecilomyrma Mann, 1921
 Pristomyrmex Mayr, 1866
 Proatta Forel, 1912
 Propodilobus Branstetter, 2009
 Recurvidris Bolton, 1992
 Rhopalomastix Forel, 1900
 Romblonella Wheeler, 1935
 Rostromyrmex Rosciszewski, 1994
 Rotastruma Bolton, 1991
 Royidris Bolton & Fisher, 2014
 Secostruma Bolton, 1988
 Stereomyrmex Emery, 1901
 †Stigmomyrmex Mayr, 1868
 †Stiphromyrmex Wheeler, 1915
 Strongylognathus Mayr, 1853
 Temnothorax Mayr, 1861
 Terataner Emery, 1912
 Tetheamyrma Bolton, 1991
 Tetramorium Mayr, 1855
 Trichomyrmex Mayr, 1865
 Vitsika Bolton & Fisher, 2014
 Vollenhovia Mayr, 1865
 Vombisidris Bolton, 1991
 Xenomyrmex Forel, 1885

Классификация (2018) 
Проведённый в 2018 году молекулярно-филогенетический анализ трибы позволил выделить 10 родовых групп: Cataulacus, Carebara, Vollenhovia, Podomyrma, Crematogaster, Mayriella, Lordomyrma, Myrmecina, Paratopula, и Formicoxenus genus-groups.

 Formicoxenus genus-group: Vombisidris, Gauromyrmex, Harpagoxenus, Leptothorax, Formicoxenus, Temnothorax.
 Paratopula genus-group: Paratopula, Poecilomyrma, Rotastruma, Romblonella.
 Lordomyrma genus-group: Lordomyrma sensu lato, включая Lordomyrma, Lasiomyrma, Propodilobus, Ancyridris. 
 Myrmecina genus-group: Myrmecina, Acanthomyrmex, Pristomyrmex, Perissomyrmex, Dilobocondyla.
 Mayriella genus-group: Kartidris, Mayriella, Tetheamyrma, Proatta, Dacatria.
 Crematogaster genus-group: Crematogaster, Meranoplus.
 Podomyrma genus-group: Lophomyrmex, Adlerzia, Recurvidris, Stereomyrmex, Trichomyrmex, Eutetramorium, Royidris, Malagidris, Vitsika, Liomyrmex, Metapone, Huberia, Podomyrma.
 Vollenhovia genus-group: Vollenhovia, Indomyrma, Dacetinops, Aretidris.
 Carebara genus-group: Diplomorium, Carebara, Dicroaspis, Cyphoidris, Tetramorium, Rhopalomastix, Melissotarsus. 
 Cataulacus genus-group: Cardiocondyla, Ocymyrmex, Nesomyrmex, Terataner, Atopomyrmex, Xenomyrmex, Cataulacus.

Синонимы 
 Cremactogasterini 
 Cremastogastrii 
 Cremastogastrini 
 Crematogastrii 
 Cataulacini
 Formicoxenini
 Liomyrmecini
 Melissotarsini
 Meranoplini
 Metaponini
 Myrmecinini
 Paratopulini
 Pheidologetonini
 Tetramoriini

Филогения 
Филогенетические взаимоотношения родов трибы по: Ward et al. (2014), Blaimer et al. (2018).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Муравьи рода Crematogaster 

Мирмицины
Таксоны, описанные Огюстом Форелем